Rameschki (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Rameschki (Twer, Rameschkowski), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Twer, Verwaltungszentrum des Rameschkowski rajon

Dörfer:
 Rameschki (Kostroma, Kologriwski), in der Oblast Kostroma, Kologriwski rajon
 Rameschki (Kostroma, Nerechtski), in der Oblast Kostroma, Nerechtski rajon
 Rameschki (Kostroma, Tschuchlomski), in der Oblast Kostroma, Tschuchlomski rajon (nicht mehr existent)
 Rameschki (Nischni Nowgorod, Bolschemuraschkinski), in der Oblast Nischni Nowgorod, Bolschemuraschkinski rajon
 Rameschki (Nischni Nowgorod, Kstowski), in der Oblast Nischni Nowgorod, Kstowski rajon
 Rameschki (Nischni Nowgorod, Sokolskoje), in der Oblast Nischni Nowgorod, Stadtkreis Sokolskoje
 Rameschki (Twer, Maksatichinski), in der Oblast Twer, Maksatichinski rajon
 Rameschki (Twer, Molokowski), in der Oblast Twer, Molokowski rajon
 Rameschki (Twer, Sonkowski), in der Oblast Twer, Sonkowski rajon
 Rameschki (Wologda, Grjasowezki), in der Oblast Wologda, Grjasowezki rajon
 Rameschki (Wologda, Nikolski), in der Oblast Wologda, Nikolski rajon